German Open 2008 steht für folgende Wettbewerbe:

 German Open 2008 (9-Ball)
 German Open 2008 (Badminton)
 Qatar Telecom German Open 2008, Tennis